Gula
Ou ainda:
Gula (revista)
Gula - O Clube dos Anjos
Sharbat Gula
Ciclone Gula

Desambiguação